

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 5 podstawowych
 Liszki – część miasta Czechowice-Dziedzice
 Liszki – osada w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Rzepin
 Liszki – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Łęczyca 
 Liszki – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki 
 Liszki – przysiółek wsi Glisne w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Liszki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Repki
 Liszki – część wsi  Laskówka w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Dynów
 Liszki – część wsi Rajcza w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Rajcza
 Liszki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Rychliki

Miejscowość na Białorusi  
 Liszki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie makarowieckim

Inne 
 Liszki – gmina wiejska

Zobacz też 
 Pliszki